Оберрайхенбах () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Эрланген-Хёхштадт. Подчиняется управлению Аурахталь. Население составляет 1237 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 4,83 км². Официальный код — 09 5 72 147.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии